Bosshart ist der Familienname folgender Personen:

 David Bosshart (* 1959), Schweizer Trendforscher
 Dominique Bosshart (* 1977), kanadische Taekwondoin
 Emilie Bosshart (1897–1979), Schweizer Autorin
 Jakob Bosshart (1862–1924), Schweizer Schriftsteller
 Laurentius Bosshart (um 1490–1532), Schweizer Chronist
 Louis Bosshart (* 1944), Schweizer Kommunikationswissenschaftler
 Peter Bosshart (* 1966), Bildender Künstler
 Robert Bosshart (1899–1937), Schweizer Komponist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Bosshard
 Bosshardt
 Bossart